BBB peut faire référence à :
Animaux
Blanc bleu belge, un bœuf à viande ;
Aéronautique
 ;
 ;
 Politique
 Mouvement agriculteur–citoyen (BoerBurgerBeweging, BBB), aux Pays-Bas ;
 Sport
 Bad Blue Boys, un club de supporters du Dinamo Zagreb ;
 Musique
 Balkan Beat Box, un groupe de musique électro d'influence balkanique ;
 BB Brunes, un groupe pop rock français actif depuis 2006 ;
 Informatique 
 Big Block BWT, un compresseur utilisant la transformée de Burrows-Wheeler développé par Matt Mahoney ;
 BigBlueButton est un système de conférence en ligne libre développé pour la formation à distance ;
 Entreprise  
 Banque de Baecque Beau, une ancienne banque française ;
 Médecine
 Blood-Brain Barrier, en français : barrière hémato-encéphalique ;
Lieux
BBB centre d'art, un centre d'art contemporain situé à Toulouse.